Messier 103, csillaghalmaz a Cassiopeia csillagképben
 M103 (harckocsi), amerikai nehézharckocsi a hidegháború idején